Гар, Ґар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 135 км на північний схід від Марселя, 45 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Відомі особистості 
В поселенні народився:
 Селестен Френе (1896—1966) — французький педагог-реформатор.

Посилання 

 Гар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи